Pardus — многозначный термин:

 Pardus (дистрибутив Linux)
 Латинское наименование леопарда ()